Be It Ever So Humble – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Hi, Beautiful o Be It Ever So Humble – film del 1944 diretto da Leslie Goodwins
 Be It Ever So Humble – film del 2009 diretto da Michael Peters